M34 может обозначать:

 M34 —  рассеяннoe звездное скопление в созвездии Персея.
 M34 — гаплогруппа E1b1b1b2a1 ДНК Y-хромосомы человека

См. также 
 М-34